Stati Uniti d'America
 Winnsboro – capoluogo della Contea di Fairfield, Carolina del Sud
 Winnsboro – capoluogo della Parrocchia di Franklin, Louisiana
 Winnsboro – città della Contea di Wood e della Contea di Franklin, Texas